«Ранняя весна» — русское название ряда произведений культуры:

Картины
  () — работа китайского пейзажиста-графика Го Си (1072), одна из известнейших картин династии Сун.

Фильмы
  — японский фильм 1956 года, режиссёр Ясудзиро Одзу.
 «Ранняя весна» — чехословацкий фильм 1961 года режиссёра Владимира Бахны.
  () — китайский фильм 1963 года, режиссёр .
  или «Улица моего детства» () — датский фильм 1986 года, режиссёр Астрид Хеннинг-Енсен.